Sipowicz:
 Czesław Sipowicz
 Kamil Sipowicz